Pascariu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane.

 Claudiu Pascariu (n. 1988), fotbalist 
 Dan Pascariu (n. 1950), economist 
 Katia Pascariu (n. 1983), actriță 

Nume de familie românești